Galiano kan som auktorsförkortning betyda:

 María Elena Galiano
 Emilio Fernández Galiano

Robotskapade auktorsförkortningar